Una Asociación Nacional del Rifle (NRA; ) es un organismo rector deportivo para deportes de tiro en un país. La NRA más famosa es la Asociación Nacional del Rifle de América.

En algunos países, la Asociación está más interesada en temas políticos y derechos de armas. En otros países están más interesados en deportes de destino y competiciones. La Asociación Nacional del Rifle más antigua es la Asociación Nacional del Rifle Británica, que fue fundada en 1859.

Lista de Asociaciones Nacionales del Rifle 

National Rifle Association of America
National Rifle Association of Australia
National Rifle Association of India
National Rifle Association of Japan
National Rifle Association of New Zealand
National Rifle Association of Pakistan
National Rifle Association (Reino Unido)